Чемпионат Украины по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезон 2016/2017 — 26-й чемпионат Украины по футболу. Титульный спонсор Пари-Матч.

Сезон начался 16 июля 2016 года, матчем за Суперкубок Украины между донецким «Шахтёром» и киевским «Динамо», в котором в серии пенальти победу одержали «киевляне».

Чемпионат Украины 2016 стартовал 22 июля 2016 года, матчем между «Шахтёром» и кропивницкой «Звездой» (4:1)

Новый формат 
Чемпионат проводится в два этапа. На первом этапе 12 команд играют традиционный двухкруговой турнир из 22 туров (всего 132 матча). На втором этапе команды делятся на две группы по итогам первого. При этом набранные очки в первом круге сохраняются. Первые 6 клубов сыграют между собой в два круга за чемпионство страны, а также участников Лиги чемпионов и Лиги Европы. Оставшиеся 6 команд будут определять двух аутсайдеров, которые покинут Премьер-лигу.

Регламент 
Еврокубковая квота
 В Лигу чемпионов напрямую попадает одна команда — чемпион. Команда, занявшая второе место, играет квалификацию, начиная с третьего отборочного раунда;
 В Лигу Европы попадают команды, занявшие места с третьего по четвёртое и победитель Кубка Украины. Если победитель Кубка Украины занял место с первого по четвёртое, то в Лигу Европы попадает команда, занявшая пятое место.
Повышение и понижение в классе
 Премьер-лигу покидает 2 команды, которые заняли предпоследнее и последнее места в итоговой таблице чемпионата.
 Если команда Премьер-лиги исключена из соревнований и при этом заняла место выше последнего, то её место занимает команда занявшая последнее место.
 Два клуба из Первой лиги, занявшие 1-е и 2-е места, повышаются в классе при наличии аттестата ФФУ.
 Если команда Первой лиги, получившая право на повышение в классе, отказалась от участия в Премьер-лиге, то её место занимает команда, занявшая следующее место.
 В случае, если возникают непредвиденные Регламентом ситуации, решение о составе участников принимает Исполнительный комитет ФФУ, основываясь на предложениях УПЛ.
Распределение мест в турнирной таблице
 При равенстве очков в первую очередь учитывается: 1) разница забитых и пропущенных мячей; 2) большее количество забитых мячей.
 При равенстве вышеприведенных показателей принимаются во внимание очные встречи, а именно: 1) большее количество очков в очных встречах; 2) лучшая разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах; 3) большее количество забитых мячей в очных встречах.
 Если две команды набрали одинаковое наибольшее количество очков во всех матчах, то чемпион Украины определяется в Золотом матче между этими командами на нейтральном поле.
Дисциплинарные санкции
 Игроки пропускают 1 матч после получения 4-х жёлтых карточек. Эти дисквалификации осуществляются автоматически (без решения КДК ФФУ) в рамках соответствующих соревнований.
 За две жёлтые карточки, полученные в разных матчах Кубка, игрок автоматически пропускает один матч в Кубке.
 Две жёлтые карточки в одном матче учитываются как красная карточка и не идут в учёт предупреждений.
 За прямую красную карточку, полученную за «фол последней надежды» футболист автоматически пропускает 1 матч в рамках данного турнира.
 Во всех других случаях при получении красной карточки отстранение начинается с момента удаления игрока с поля и действует до решения КДК ФФУ и окончания действия отстранения.
 После окончания соревнований жёлтые карточки, а также дисквалификации, полученные за жёлтые карточки, аннулируются.
 Во всех других случаях дисквалификации переносятся на следующий сезон.
 При переходе из одного клуба Премьер-лиги в другой жёлтые и красные карточки не аннулируются.
 При переходе отстраненного игрока из клуба ПФЛ или клуба из другой страны в клуб Премьер-лиги отстранения не аннулируются.
 Клуб обязан самостоятельно вести учёт предупреждений и удалений, а также дисциплинарных санкций.

Участники 
По итогам сезона 2015/16 премьер-лигу покинули футбольные клубы:

 «Говерла» — Отказано в получении аттестата
 «Металлист» — Отказано в получении аттестата
 «Металлург» (З) — Расформирован

Из Первой лиги 2015/16 квалифицировался лишь один футбольный клуб:

 «Звезда» — 1-е место в турнирной таблице 

В турнире примут участие 12 команд. Из-за вооружённого конфликта на востоке Украины ряд клубов выступает на стадионах других регионов страны: «Заря» Луганск на «Славутич-Арене» (Запорожье); донецкий «Олимпик» на киевских УТК имени Банникова и «Динамо» им. В. Лобановского, а также на «Юбилейном» в Сумах; «Шахтёр» — на «Арене Львов» и харьковском «Металлисте». Из-за реконструкции стадиона «Металлург», «Сталь» домашние матчи проводит на стадионе «Метеор», в Днепре.

Региональное распределение

Турнирная таблица

Первый этап 

 «Карпаты» лишены 6 очков в соответствии с решением Дисциплинарного комитета ФИФА от 4 марта 2016 года
 «Днепр» лишен 12 очков в соответствии с решениями Дисциплинарного комитета ФИФА от 22 сентября и 20 октября 2016 года

Второй этап

Группа 1 

|

Группа 2 

|
|
|
|

 «Днепр» лишен 12 очков в соответствии с решениями Дисциплинарного комитета ФФУ от 10 ноября 2016 года и 19 мая 2017 года
 «Волынь» лишена 6 очков в соответствии с решением Дисциплинарного комитета ФФУ от 15 марта 2017 года

Составы

Тренерские изменения

Результаты матчей

Первый этап

Второй этап

Группа 1

Группа 2

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Первый этап

Второй этап

Статистика

Лучшие бомбардиры

Ассистенты

Гол + пас

Вратари 

Включены лучшие вратари по соотношению проведённых игр и пропущенных голов, среди тех кто сыграл более 10 матчей

Арбитры 

Жирным шрифтом выделены арбитры ФИФА

Лауреаты сезона 
Лучшие игроки сезона были определены УФПЛ на основании голосования клубов:

 Лучший тренер сезона — Паулу Фонсека («Шахтёр»)
 Лучший футболист сезона — Андрей Ярмоленко («Динамо»)
 Лучший вратарь сезона — Андрей Пятов («Шахтёр»)
 Лучший молодой футболист сезона — Артём Довбик («Днепр»)
 Лучший арбитр — Анатолий Абдула

33 лучших 
 Позиция «Вратарь»:
 № 1 —  Андрей Пятов («Шахтёр»)
 № 2 —  Андрей Лунин («Днепр»)
 № 3 —  Заури Махарадзе («Олимпик»)
 Позиция «Правый защитник»:
 № 1 —  Дарио Срна («Шахтёр»)
 № 2 —  Николай Морозюк («Динамо»)
 № 3 —  Олег Данченко («Черноморец»)
 Позиция «Центральный защитник»:
 № 1 —  Домагой Вида («Динамо»)
 № 2 —  Давид Хочолава («Черноморец»)
 № 3 —  Рафаэл Форстер («Заря»)
 Позиция «Центральный защитник»:
 № 1 —  Ярослав Ракицкий («Шахтёр»)
 № 2 —  Антон Шендрик («Александрия»)
 № 3 —  Евгений Хачериди («Динамо»)
 Позиция «Левый защитник»:
 № 1 —  Исмаили («Шахтёр»)
 № 2 —  Николай Матвиенко («Шахтёр»/«Карпаты») 
 № 3 —  Эдуард Соболь («Заря»)
 Позиция «Опорный полузащитник»:
 № 1 —  Тарас Степаненко («Шахтёр»)
 № 2 —  Фред («Шахтёр»)
 № 3 —  Максим Малышев («Шахтёр»)
 Позиция «Центральный полузащитник»:
 № 1 —  Сергей Сидорчук («Динамо»)
 № 2 —  Руслан Ротань («Днепр»)
 № 3 —  Владимир Шепелев («Динамо»)
 Позиция «Центральный полузащитник»:
 № 1 —  Денис Гармаш («Динамо»)
 № 2 —  Антон Поступаленко («Олимпик»)
 № 3 —  Василий Грицук («Александрия») 
 Позиция «Правый полузащитник / нападающий»:
 № 1 —  Марлос («Шахтёр»)
 № 2 —  Деннис Бонавентуре («Заря»)
 № 3 —  Дмитрий Коркишко («Черноморец»)
 Позиция «Центральный нападающий»:
 № 1 —  Артём Беседин («Динамо»)
 № 2 —  Артём Довбик («Днепр»)
 № 3 —  Факундо Феррейра («Шахтёр»)
 Позиция «Левый полузащитник / нападающий»:
 № 1 —  Андрей Ярмоленко («Динамо»)
 № 2 —  Тайсон («Шахтёр»)
 № 3 —  Иван Петряк («Заря»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги
 Официальный сайт комитета арбитров ФФУ

2016/2017
Украина
Футбол на Украине в сезоне 2016/2017